Spojení písmen T, X a T může být:
 přípona textového souboru, tj. obsahujícího prostý text
 zkratka korejské kapely Tomorrow X Together